Åke Andersson, švedski hokejist in nogometaš, * 8. junij 1918, Stockholm, Švedska, † 11. maj 1982, Stockholm, Švedska.

Andersson je vso svojo kariero igral za klub Hammarby IF v švedski ligi, skupno kar triindvajset sezon, kar je še vedno rekord v švedski ligi. Šestkrat je osvojil naslov švedskega prvaka, v sezonah 1935/36, 1936/37, 1941/42, 1942/43, 1944/45 in 1951/52.  

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na kateri je osvojil bronasto medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik ene zlate, dveh srebrnih in ene bronaste medalje. Za reprezentanco je odigral 134 tekem, v obdobju po drugi svetovni vojni je bil tudi njen kapetan.

Tudi njegov brat, Stig Emanuel, je bil hokejist. Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 36/37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 37/38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 39/40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 40/41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 41/42
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 42/43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 44/45
|
|
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 45/46
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 46/47
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 47/48
|
|
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 51/52
|
|
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 8
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 3
| 0
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 78
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Hammarby IF
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih
Švedski nogometaši
Nogometaši Hammarbyja IF
Švedski nogometni trenerji
Trenerji Hammarbyja IF